Дистрибутивы ALT Linux
 ALT Linux Team
 Компания ALT Linux